2540p é um formato de vídeo de varredura progressiva desenvolvido pela Red Digital Cinema Camera Company. Ele dispõe de 2540 linhas de resolução.

Ver também 
 1440p
 2160p
 2540p
 4320p
 HD ready
 Resolução 4K
 Resolução 8K
 Resolução 10K
 Televisão de ultra-alta definição
 Televisão de alta definição
 IMAX

Formatos de vídeo
Tecnologia de áudio e cinema